Naryn est un nom notamment porté par :

Naryn, la capitale de la province de Naryn.
 La Province de Naryn, une des provinces du Kirghizistan.
 Le district de Naryn, un raion de la province de Naryn dans le centre-sud du pays.
 Le Naryn, une rivière qui arrose la ville de Naryn.

Naryn, un mets constitué de nouilles et de viande de cheval.